Бисулта́нов — чеченская фамилия.
 Бисултанов, Абек Гирманович (1964) — советский борец вольного стиля;
 Бисултанов, Адлан Делимбекович (1989) — российский самбист и дзюдоист;
 Бисултанов, Апти Дибаевич (1959) — современный поэт, филолог;
 Бисултанов, Асланбек Гирманович (1956—2001) — советский борец вольного стиля;
 Бисултанов, Жамлайла (род. 1937) — советский рабочий, депутат Верховного Совета СССР.
 Бисултанов, Исмаил Ибрагимович (1952—2009) — полковник милиции, кавалер ордена Кадырова (посмертно).
 Бисултанов, Турпал-Али Альвиевич — датский борец греко-римского стиля, чемпион Северных стран.
 Бисултанов, Хасан Делимбекович (род. 1972) — турецкий дзюдоист чеченского происхождения, олимпийский чемпион.

Примечания